Trzej Bracia (Sudety)
 Trzej Bracia (Ryga)
 Trzej Bracia (Kamczatka)
 Trzej bracia samarscy